Пунта-дель-Эсте () — город и курорт на юге Уругвая, в департаменте Мальдонадо.

География и климат 
Расположен примерно в 5 км к юго-востоку от административного центра департамента, города Мальдонадо, и в 140 км к востоку от столицы страны, города Монтевидео.

Климат города — океанический. Осадки равномерно распределены на протяжении года, их средний годовой уровень составляет около 1010 мм. Самый тёплый месяц года — январь, со средней температурой 21,7 °C, а самый прохладный месяц — июль, со средней температурой 11,5 °C. Среднегодовая температура составляет 16,6 °C.

История 
Основан в 1907 году, первоначально назывался Итусайнго.
Получил статус города (Ciudad) 2 июля 1957 года, согласно постановлению № 12.397.

Население 
По данным на 2011 год население города составляет 9277 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Города-побратимы 
  Марбелья, Испания
  Ибарра Эквадор

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 www.vivapunta.com 

Города Уругвая